Тананакін Олександр Валерійович (нар. 3 жовтня 1985, в м. Луганськ) — український адвокат. Відомий участю у резонансних кримінальних справах Надії Савченко, Віталія Кличко, Володимира Рубана, Нелі Штепи, Ярослава Дубневича, Олега Бахматюка, Вадима Тітушко, Василя Ганиша та інших.

Біографія та професійна діяльність 

Народився 03 жовтня 1985 року у м. Луганську. У 2007 році отримав вищу економічну освіту у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. У 2014 році отримав другу вищу юридичну освіту у   Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
З березня 2009 року працював у Луганській обласній державній адміністрації в апараті голови ОДА.
З червня 2009 року по липень 2012 року обіймав посади у Регіональному відділені Фонду державного майна України по Луганській області.
З липня 2012 по серпень 2014 року працював у Державній податковій службі Луганської області.
30 грудня 2013 року присвоєно спеціальне звання радника податкової та митної справи ІІІ рангу.
 29 вересня 2016 року отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та з липня 2018 року увійшов до складу Адвокатського об'єднання «Barristers».
 19 березня 2020 року затверджений членом Комісії з питань захисту бізнесу в складі Українського національного комітету Міжнародної торгівельної палати (ІСС Ukraine).
 Рішенням Київської міської ради від 28.07.2020 № 68/9147 обраний до складу поліцейської комісії Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Участь у резонансних кримінальних процесах 

Ім'я адвоката Олександра Тананакіна стало відомим після того, як він став захисником у резонансних справах за обвинуваченням екс-мера м. Слов'янська Донецької області Нелі Штепи та народного депутата України VIII скликання, Героя України Надії Савченко , яких обвинувачують у злочинах проти основ національної безпеки України. Неля Штепа та Надія Савченко були звільненні з-під варти незважаючи на те, що на момент їх звільнення Кримінальним процесуальним кодексом України не було передбачено більш м'якого запобіжного заходу окрім тримання під вартою, що спричинило великий суспільний резонанс.

Крім цього, О. Тананакін брав участь в таких справах:

 Справа "Олега Бахматюка та «VAB Bank» про заволодіння 1,2 млрд грн. державних грошових коштів, виданих Національним банком України у якості стабілізаційного кредиту ПАТ «ВіЕйБі Банк»

 Справа «Віталія Кличка» про визнання протиправними дії Кабінету Міністрів України щодо внесення президентові України Володимиру Зеленському подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього голови держави Петра Порошенка

 Справа «Ярослава Дубневича» про розкрадання 93,28 млн грн під час здійснення закупівель на АТ «Укрзалізниця»

 Справа «Вадима Тітушко»

 Справа «Василя Ганиша» — ексдепутата Верховної Ради АР Крим 6-го скликання Василя Ганиша за обвинуваченням у державній зраді

 Справа про рейдерське захоплення ТОВ "Кредитна установа «Європейська кредитна група»

 Справа екс-посадовця Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції

Скандальні розслідування 

26 квітня 2020 року в мережі You Tube було опубліковано відео — розслідування Олександра Тананакіна про торгівлю персональними даними, зокрема з баз державного АТ КБ «ПриватБанк», за наслідком якого Службою безпеки України, Національною поліцією України та Державним бюро розслідувань було розпочато ряд кримінальних проваджень. Окремі користувачі звинуватили Міністерство цифрової трансформації в тому, що їх персональні дані були «злиті» через додаток «Дія»

12 травня 2020 року в мережі You Tube було опубліковано друге скандальне відео — розслідування Олександра Тананакіна про те, як в Україні працює «чорний ринок» документів державного зразка, зокрема, паспортів, водійських посвідчень та нотаріальних бланків.

Нагороди 
У 2019 році Олександр Тананакін отримав нагороду «Адвокат року»

У 2020 році увійшов до рейтингу «The Legal 500»

Публікації 

 Звільнення суддів за результатом негативного кваліфікаційного оцінювання. Чи відповідає така процедура Конституції?
 Статус юридичної особи у кримінальному провадженні
 Виконання стороною захисту обов'язку розкрити докази стороні обвинувачення
 Збір та верифікація цифрових доказів

Примітки 

Українські адвокати
Випускники Східноукраїнського національного університету‎